Marichimaera est un genre éteint de reptiles marins de la famille des mosasauridés et classé dans la sous-famille des mosasaurinés, aux côtés de genres tels que Mosasaurus et Clidastes. Marichimaera a été récupéré dans des gisements dont l'âge s'étend du Campanien au Maastrichtien, entre 70 et 66 millions d'années au Nouvelle-Zélande.

Description 
L'espèce type, Marichimaera waiparaensis, a été nommée à l'origine en 1971 comme une espèce de Prognathodon sous le taxon Prognathodon waiparaensis, et ce sur la base d'un crâne, de vertèbres cervicales et de côtes trouvées dans les strates maastrichtiennes dans la région de Waipara de l'île du Sud. Dans une thèse non publiée de 2016,  a constaté que P. waiparaensis est plus étroitement lié au Mosasaurus qu'à l'espèce type Prognathodon, érigeant pour lui le nomen ex dissertationae Marichimaera ("chimère marine").

Publication originale

Notes et références

Notes

Références

Liens externes

Voir aussi

Article connexe 
 Mosasauroidea

Mosasauridae
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Animal du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2016
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database